Werner Kraus ist der Name folgender Personen:
*Werner Kraus (Beamter) (1818–1900), deutscher Beamter, Rechtsanwalt und Politiker
 Werner Kraus (Politiker) (1898–1964), deutscher Politiker (KPD)
 Werner Kraus (Präparator) (* 1956), deutscher Präparator

Siehe auch:
 Werner Krauß
 Werner Krause